Qarah Ţūreh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qarah Ţūreh (ort, lat 36,11, long 47,32), Kurdistan, 
 Qarah Ţūreh (ort, lat 35,81, long 47,45), Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar